Нижче наведений список усіх суперників футбольного клубу «Динамо» (Київ) у турнірах під егідою УЄФА, поданих по державах у алфавітному порядку, рахунки та роки матчів. Відсоток набраних очок подано із розрахунку 2 за перемогу, 1 за нічию і 0 за поразку.

Найчастіше — 7 разів — жереб зводив «Динамо» із каталонською «Барселоною». Жодного разу у турнірах УЄФА кияни не зустрічалися із представниками Азербайджану, Андорри, Гібралтару, Грузії, Естонії, Косово, Ліхтенштейну, Люксембургу, Північної Македонії, Мальти, Сан-Марино, Словаччини, Фарерських островів та Чорногорії.

Турніри під егідою УЄФА почали проходити з сезону 1955/1956, а з 1965 року в них почали брати участь радянські футбольні команди. В різний час європейська футбольна федерація проводила розіграші Кубка Чемпіонів, Кубка УЄФА (став наступником Кубка Ярмарків), Кубка володарів Кубків, Суперкубка УЄФА та Кубка Інтертото. З сезону 2009/2010 проводяться лише Ліга чемпіонів УЄФА, Ліга Європи УЄФА та Суперкубок.

Джерела 
 Наші в єврокубках 
 Всі єврокубкові матчі клубу Динамо Київ 

Динамо (Київ)
Списки:Футбол